Sandig ist der Familienname folgender Personen:

 Armin Sandig (1929–2015), deutscher Maler und Grafiker
 Barbara Sandig (1939–2013), deutsche Sprach- und Literaturwissenschaftlerin
 Curt Sandig (1901–1981), deutscher Betriebswirt
 Frauke Sandig (* 	20. Jahrhundert), deutsche Regisseurin und Produzentin von Dokumentarfilmen
 Hans Sandig (1914–1989), deutscher Chorleiter und Komponist
 Hans-Ullrich Sandig (1909–1979), deutscher Astronom
 Heiner Sandig (* 1945), deutscher Pfarrer, Politiker (CDU) und Sächsischer Ausländerbeauftragter
 Helmut Sandig (* 1919), deutscher Politiker (SED)
 Jochen Sandig (* 1968), deutscher Kulturunternehmer
 Madeleine Sandig (* 1983), deutsche Radsportlerin
 Marianne Sandig (1941–2005), deutsche Gewerkschafterin (FDGB)
 Marita Sandig (* 1958), deutsche Ruderin
 Ulrike Almut Sandig (* 1979), deutsche Schriftstellerin

Siehe auch:
 Sandick